Elsa Burckhardt-Blum (1900-1974), Zwitserse architecte en kunstenares
 Jacob Burckhardt (1818-1897), Zwitsers cultuur- en kunsthistoricus
 Johann Ludwig Burckhardt (1784-1817), Zwitsers geoloog
 Louise Bachofen-Burckhardt (1845-1920), filantrope en kunstverzamelaarster

Zwitserse achternaam